okapi leśne (Okapia johnstoni) – gatunek ssaka z rodziny żyrafowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju okapi (Okapia)
 Okapi – południowoafrykański transporter opancerzony
 de Havilland Okapi – brytyjski bombowiec